ЦЕФЛ куп 2019. () друго је издање међународног куп такмичења у америчком фудбалу у организацији ЦЕФЛ-а. У такмичењу је учестовало осам екипа из шест држава (Србија, Русија, Италија, Турска, Румунија и Мађарска).

Учесници

Резултати 
Такмичење се игра по куп систему од четвртфинала, а почело је утакмицама 13. априла 2019. године.

Победник

Види још 
 ЦЕФЛ лига
 ЦЕФЛ

Спољашње везе 
 ЦЕФЛ сајт

Такмичења у америчком фудбалу
ЦЕФЛ